Bunse ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Ernst Bunse (1919–2003), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Zisterzienser Verfolgter des Nationalsozialismus
 Angelika Bunse-Gerstner (* 1951), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Anette Bunse (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)
 Christian Bunse (* 1995), deutscher Dartspieler
 Franz Bunse (1882–1968), deutscher Architekt
 Wolfgang Bunse, deutscher Basketballspieler